Sint-Franciscusbasiliek (Assisi), 13e-eeuwse kerk in het Italiaanse Assisi
 Sint-Franciscusbasiliek (Bolsward), 20e-eeuwse kerk in het Friese Bolsward